Madagh est une ville du Maroc, chef-lieu de la commune rurale du même nom.
 Madagh est une plage à l'ouest d'Oran en Algérie.